Оношко — фамилия. Известные носители:

 Оношко, Алла Ивановна (1924—1944) — советская разведчица-парашютистка Приморской армии.
 Оношко, Леонид Михайлович (1905—1980) — русский и украинский советский писатель-фантаст.
 Оношко, Болеслав Люцианович — Георгиевский кавалер; капитан; 31 июля 1914.
 Оношко, Вячеслав Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 20 августа 1916 (посмертно).

См. также 
 Оношкович-Яцына